Chelle ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Chelle-Debat im Département Hautes-Pyrénées
 Chelle-Spou im Département Hautes-Pyrénées

Chelle ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Chelle (* 1977), französischer Fußballspieler
 Ludovic Chelle (* 1983), französischer Basketballspieler
 Nelson Chelle (* 1931), uruguayischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Chelles (Begriffsklärung)
 Léchelle
 Schell
 Shell